Le terme battue peut se référer à : 
 la battue, action de « battre la mesure », c'est-à-dire indiquer par un geste chaque temps de la mesure ; quelquefois par métonymie, la cadence ou tempo de cette battue ;
 une consonne battue ;
 la terre battue, revêtement de terrain de tennis ;
 la terre battue (bâtiment), type de sol préparé avant la construction d'un bâtiment ;
 une battue est un mode de chasse, généralement au gros gibier, où des traqueurs, souvent accompagnés de chiens, repoussent les animaux chassés vers des chasseurs postés.